Фокин, Михаил: Фокин, Михаил Васильевич (1946—1996) — советский футболист.
 Фокин, Михаил Михайлович (1880—1942) — русский солист балета, хореограф и педагог.